Токмаджян () — армянская фамилия.

Известные носители 
 Токмаджян, Айк Левонович (род. 1971) — армянский скульптор. Сын Левона Токмаджяна
 Токмаджян, Левон Грачевич (род. 1937) — армянский скульптор, народный художник Республики Армения.
 Токмаджян, Оганес Вачеевич (род. 1956) — армянский политический и государственный деятель, доктор технических наук.
 Токмаджян, Тигран Арменакович (1923 −2004) — армянский художник.